Khasawneh ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Kareem al-Khasawneh (* 1944), Großmufti von Jordanien
 Bisher Al-Khasawneh (* 1969), jordanischer Politiker und Diplomat